Tonight Alive — австралийская группа, играющая поп-панк. Состоит из пяти участников. Образована в городе Сидней в 2008 году. На данный момент группа выпустила два EP All Shapes and Disguises, который разошелся тиражом в 20,000 копий, и Consider This, а также альбом What Are You So Scared Of?. За время своего существования Tonight Alive выступили с такими группами, как Mest, 3OH!3, Flatliners, Fireworks, Valencia, Lostprophets, The Blackout, The Wonder Years, Sienna Skies и The Getaway Plan. Зимой 2011 группа посетила Лос-Анджелес, где записывала дебютный альбом, выход которого состоялся 14 октября 2011 года. Помогал записывать альбом Mark Trombino, известный по работам с Blink 182, Jimmy Eat World, The Starting Line. Первым синглом с альбома стал трек Starlight, релиз которого состоялся 1 июля 2011 года на iTunes. В начале 2011 года группа успела отыграть тур в США. Легендарная американская рок-радиостанция KROQ назвала Tonight Alive одной из лучших австралийских групп.

В начале ноября 2011 года группа подписала контракт с американским лейблом Fearless Records, где переиздала EP Consider This и дебютный альбом What Are So Scared Of?.

Состав группы 
 Дженна МакДоугалл (Jenna McDougall) — вокал.
 Джейк Харди (Jake Hardy) — электрогитара.
 Whakaio — электрогитара, бэк-вокал.
 Кэм Эдлер (Cam Adler) — бас-гитара.
 Мэтт Бест (Matt Best) — ударные.

Дискография

Альбомы

What Are You So Scared Of? (2011) 
Альбом вышел 14 октября 2011. Содержит 10 скрытых акустических треков.
В записи нового варианта трека Thank You & Goodnight принял участие Марк Хоппус, басист группы Blink-182

iTunes версия альбома:

Японское издание альбома:

Американское издание альбома:

EP

All Shapes and Disguises (2010) 
EP, выпущенная группой в июне 2010 на собственные деньги в Австралии и Японии общим тиражом 20,000 копий.

Japanese Edition:

Consider This (2010) 

US Edition (2011)

Let It Land (2011)

Синглы

Starlight (2011)

Let It Land (2011)

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Российский фэн-клуб
 Страница группы на Facebook 
 Tonight Alive в Twitter 
 Страница группы на Myspace

Примечания 

Поп-панк-группы
Музыкальные коллективы Австралии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Исполнители Universal Music Group
Женский вокал в рок-музыке